«Кіноплівка» () — короткометражний фільм відзнятий режисером Джоном Блуеном. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Сюжет 
Дія фільму відбувається у проєкційній кімнаті. Посеред сеансу несподівано виникає плутанина з рулоном кіноплівки. Кіномеханік повинен дуже швидко все виправити, не гаючи жодної секунди перед зміною рулону. Він спокійно пояснює практиканту все, що слід зробити, доповнюючи інструкції власними спогадами. Ця щира, бешкетна присвята вмираючій професії демонструє правдиву майстерність і знята одним кадром.

Посилання 
 
 Фільм на сайті  // www.docudays.org.ua

Документальні фільми 2012
Документальні фільми Канади
Короткометражні фільми Канади
Фільми Docudays UA